Das Herreneinzel der Zentralamerika- und Karibikspiele 1950 war ein Tenniswettbewerb in Guatemala-Stadt.

Quelle 
 Memoria, Séptimos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Comité Organizador de los Séptimos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, 1954, (PDF-Datei, 40,7 MB),  S. 106.

Anmerkungen 

Tennisturnier 1950
1950 Herreneinzel
Sportveranstaltung in Guatemala-Stadt
Tennisturnier in Guatemala
Tennis Herreneinzel